Arthur e la vendetta di Maltazard (Arthur et la vengeance de Maltazard) – romanzo di Luc Besson del 2004
 Arthur e la vendetta di Maltazard (Arthur et la vengeance de Maltazard) – film del 2009 diretto da Luc Besson